Hristu:
 Hristu Cândroveanu (* 1928), un critic literar, poet, prozator, traducător și publicist
 Hristu Chiacu (* 1986, București), un jucător român de fotbal
 Nume de familie
 Ion Hristu

Nume de familie românești